Soós Viktória (1985) kézilabdázó
 Soós Viktória (1990) tornász